Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julian Knowle che ha battuto in finale Jurij Ščukin 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Jurij Ščukin (finale)
 Julian Knowle (Campione)

 Oliver Marach (semifinali)
 Jan Hernych (primo turno)
 Zbynek Mlynarik (primo turno)
 Vadim Kucenko (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2001